Мно́жество Нико́дима — пример множества на плоскости, кажущийся парадоксальным с точки зрения теории меры. Этот пример тесно связан с множеством Безиковича.

Описание 

Множество Никодима есть множество N в единичном квадрате S в евклидовой плоскости Е2 такое, что
 площадь N равна 1;
 для каждой точки х из N есть прямая линия через х, которая пересекает N только в x.

История 

Существование такого множества было доказано в 1927 году польским математиком Отто Никодимом.
Аналогичные множества существуют и в высших размерностях.
Они были построены в 1986 году британским математиком .

Ссылки 
 .
 An Introduction to Besicovitch-Kakeya Sets

Теория меры
Математические парадоксы